1794 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1794 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Краснодарском крае. Код 534124.
 1794 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ставропольском крае. Код 531499.